Jazzmozaïek is een driemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de vzw Muziekmozaïek met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

Het tijdschrift wil jazz in Vlaanderen promoten "door een brede kijk te bieden op de talrijke jazzactiviteiten en evoluties in de nationale en internationale jazzwereld". Luc De Baets, oprichter en bezieler van het magazine, overleed in 2009. Samen met jazzkenners als Marc Van den Hoof, Jack van Poll, Sim Simons en Albert Michiels had hij in oktober 2000 het tijdschrift Jazzmozaïek gestart.

Externe link 
www.muziekmozaiek.be

Vlaams muziektijdschrift